Kohlwaldgraben ist ein Gewässername:

 Kohlwaldgraben (Entenpfuhlbach), rechter Zufluss des Entenpfuhlbachs (?, zum Sinnerbach, zur Blies) vor Sinnerthal, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Kohlwaldgraben (Eyach), rechter Zufluss der Eyach (zum Neckar) in Mühringen, Stadt Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kohlwaldbach